Политические партии Боснии и Герцеговины — политические партии, официально зарегистрированные в Боснии и Герцеговине, участвующие в парламентских выборах в стране. Регистрация партий предусмотрена многопартийной политической системой. Партии представляют преимущественно интересы определённых этнических групп, в каждом энтитете есть своя доминирующая политическая партия.

Состав парламента Боснии и Герцеговины на 2014 год

Литература